

Населені пункти та їхні частини

 Александрувка — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — село в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — село в гміні Батож Янівського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Александрувка — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Александрувка — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Александрувка — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Александрувка — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Александрувка — частина міста Рава-Мазовецька в Равському повіті Лодзинського воєводства
 Александрувка — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Александрувка — частина міста Цеханув в Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Александрувка — частина села Ромашкі в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — частина села Міхалувка в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — частина села Уршулін в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — частина села Майдан-Загородинський в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — частина села Вулька-Смоляна в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Александрувка — частина села Ожехувка в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Александрувка — колонія в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Александрувка — колонія в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Александрувка — колонія в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки